A 2007-es Supersport világbajnokság volt a kilencedik szezon a sportág történetében. A február 24-én kezdődő és október 7-én végződő bajnokságot a török Kenan Sofuoğlu nyerte.

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 Eredmények

S